Sands kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald P.A. Sands
 Martin Jonathan Southgate Sands

Robotskapade auktorsförkortningar